Zahkna ist der Familienname folgender Personen:

 Hillar Zahkna (* 1968), estnischer Biathlet
 Rene Zahkna (* 1994), estnischer Biathlet